Charles Gautier ou Charles Gauthier peuvent désigner :

 Charles Gautier de Vinfrais (1704-1797), officier de la Vénerie royale et collaborateur de l'Encyclopédie ;

 Charles Gauthier (1751-?), homme politique français ;
 Charles Gauthier (1831-1891), sculpteur français ;
 Charles Gautier (1945-2014), sénateur français ;
 Charles Gauthier (1980-...), chimiste canadien.